Metasepia är ett släkte av bläckfiskar. Metasepia ingår i familjen Sepiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sepialiknande bläckfiskar
Metasepia